Sedaví kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sedaví (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Sedaví (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar